{{снукерист
| Имя            = Файтун Фонбан
| Изображение    = 
| Ширина         =
| Заголовок      =
| Дата рождения  = 19.01.1975
| Место рождения = Таиланд
| Гражданство = 
| Прозвище =
| Профессиональная карьера = 1998—2003
| Наивысший рейтинг = № 70
| Призовые деньги = ?
| Наивысший брейк = 138
| Количество сенчури = ?
| Всего побед =
| Чемпионат мира =
| Другие рейтинговые турниры =
| Прочие турниры =
}}Файтун Фонбан' (иногда встречается имя Файтун Фолбун'' (, ), род. 19 января 1975 года) — тайский бывший профессиональный снукерист.

Карьера 

В 1994 выиграл юниорский чемпионат Азии. Будучи любителем, в середине 1990-х Файтун Фонбан регулярно выступал на чемпионатах мира IBSF, а также принимал участие в уайлд-кард раунде «домашних» профессиональных турниров (причём на Thailand Open 1995 сумел выйти в 1/16-ю). В 1997 в составе сборной Таиланда выиграл золотую медаль на Юговосточноазиатских играх; в 1998 — серебряную медаль в парном турнире на XIII Азиаде. Стал профессионалом и попал в мэйн-тур также в 1998 году, однако, несмотря на это, принял участие в любительском чемпионате мира в ноябре того же года. 

Файтун Фонбан играл в мэйн-туре до 2003 года, и его лучшим результатом за это время стала 1/16 финала на LG Cup 2001. Свой высший брейк он сделал в квалификации к чемпионату мира 2000 года — 138 очков. Высший рейтинг Фонбана — 70-й.

С тех пор как тайский снукерист выбыл из мэйн-тура, он продолжает играть в различных любительских соревнованиях. В частности, в 2009 он, в паре с Иссарой Качайвоном завоевал бронзу на Юговосточноазиатских играх.

В 2002 Фонбан стал финалистом чемпионата Таиланда (непрофессиональный турнир). Некоторое время он также играл в составе команды Таиланда в Кубке наций.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 

Снукеристы Таиланда